Rudolf Urban je jméno a příjmení různých osob:

 Rudolf Urban (zápasník) (1895–1976) – československý zápasník
 Rudolf Urban (fotbalista) (* 1980) – slovenský fotbalista
 Rudolf Urban (zeměměřič) (* 1982) – český atlet a vyučující na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze (FSv ČVUT)